Spojení písmene M a číslice 9 může mít různé významy:

 Messier 9 – objekt Messierova katalogu, hvězdokupa
 Beretta 92 – 9mm pistole
 Leica M9 – digitální dálkoměrná bezzrcadlovka
 Dálnice M9 (Maďarsko) – plánovaná rychlostní silnice v Maďarsku
 M9 – jabloňová podnož vyšlechtěná ve výzkumné stanici v East Malling v Anglii, tzv. „jánče žluté“